Råholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Råholmen, Nykarleby, Österbotten, 
 Råholmen (vid Bromarv, Raseborg), Nyland, 
 Råholmen (i Grabbskog Storträsket, Raseborg), Nyland, 
 Råholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Råholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Råholmen, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Råholmen, Stockholm,

Se även
Råholm
Rågholmen